Панкра́тов (Панкра́това) — русская фамилия. Образована от имени Панкрат, являющегося краткой русской формой русского имени греческого происхождения , от более полной формы которого образована фамилия .

Известные носители

А 
 
 Панкратов-Чёрный, Александр Васильевич (род. 1949) — актёр театра и кино, режиссёр, поэт.
 Панкратов, Алексей Станиславович (род. 1990) — Герой Российской Федерации.

Б

В 
 
 Панкратов, Виктор Константинович (1933—?) — Герой Социалистического Труда.

Г, Д 
 Панкратов, Георгий Фёдорович (1923—1944) — Герой Советского Союза (1944).
 Панкратов, Денис Владимирович (род. 1974) — российский пловец.

И 
 Панкратов, Иван Тихонович (1913—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Панкратов, Иосиф Николаевич (1897—1945) — советский военачальник, генерал-майор, полный Георгиевский кавалер.

Л 
 
 Панкратов, Леонид Яковлевич (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.

Н

О 
 Панкратов, Онисим Петрович (1888—1916) — русский военный лётчик, герой Первой мировой войны.

С 
 Панкратов, Сергей Степанович (1910—1998) — майор, Герой Советского Союза.
 Панкратов, Станислав Александрович (1935—2005) — прозаик, драматург.

Ю



Вымышленные персонажи 
 Саша Панкратов — литературный персонаж, главный герой романа-тетралогии Анатолия Рыбакова «Дети Арбата».

См. также